Heintel ist der Name von:

 Erich Heintel (1912–2000), österreichischer Philosoph
 Martin Heintel (* 1967), österreichischer Geograph
 Peter Heintel (1940–2018), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer
 Kurt Heintel (1924–2002), österreichischer Kammer- und Filmschauspieler